Зу́ев — русская фамилия; женская форма . Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

Известные носители

А 
 
 
 
 
 Зуев, Аристарх Васильевич (1890—1944) — генерал-майор, участник Белого движения в Сибири.

В 
 Зуев, Вадим Юрьевич (род. 1964) — российский учёный, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
 Зуев, Валерий Леонидович (1952—2016) — советский футболист.
 
 
 Зуев, Виталий Сергеевич (1933—2014) — советский и российский физик, академик РАЕН, лауреат премии имени Л. И. Мандельштама.

Г 
 Зуев, Гавриил Прокофьевич (1907—1974) — Герой Советского Союза.

Д

Е 
 Зуев, Евгений Михайлович (род. 1983) — белорусский футболист.

И 
 
 Зуев, Илья Константинович (род. 1994) — российский футболист.

К

Л 
 Зуев, Леонид Викторович (род. 1991) — российский футболист.
 Зуев, Леонид Гаврилович (1932—2009) — гвардии полковник ВС СССР, механик-водитель в составе первого в мире экипажа, десантировавшегося с самолёта.

М 
 Зуев, Максим Сергеевич (род. 1982) — украинский предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.

Н 
 Зуев, Никита Иванович (1823—1890) — русский педагог и картограф.
 
 Зуев, Нил Петрович (1857—1918) — русский государственный деятель, директор Департамента полиции, сенатор.

П 
 Зуев, Павел Никитич (1901—1980) — деятель советских органов внутренних дел.
 Зуев, Пётр Павлович (1816—1895) — русский инженер-путеец; действительный тайный советник.

С 
 
 Зуев, Степан Олегович (род. 1988) — российский горнолыжник.

Ф, Х 
 
 Зуев, Харитон Лукич (1730—1806) — государственный деятель Российской империи, правитель Олонецкого и Псковского наместничеств.

Ю



Составные фамилии 
 Зуев-Инсаров, Дмитрий Митрофанович (1895—?) — эксперт-графолог, председатель Русского научного графологического общества.
 Зуев-Ордынец, Михаил Ефимович (1900—1967) — русский писатель-фантаст.

См. также 
 Зуевка
 Зуево
 Республика Зуева

Примечания 

